Als rheinisch werden verschiedene Dinge und Eigenschaften bezeichnet, die mit dem (deutschen) Rheinland in Verbindung stehen, gebracht werden, oder ihm typisierend zugeordnet werden. Dabei ist zu beachten, dass landschaftlich gesehen damit nur ein relativ kleiner Teil der den Rhein umgebenden Lande gemeint ist, die etwa dem (unteren) Mittelrhein und dem deutschen Teil des Niederrhein entsprechen.

Rheinische Sprache 
Der Begriff Rheinische Sprache wird sehr uneinheitlich verwendet:

 anstelle des korrekteren rheinische Aussprache. Das ist eine Ausspracheform des Hochdeutschen, auch rheinische Sprechweise oder rheinischer Singsang genannt. Bekannte Sprecher waren Politiker wie Joseph Goebbels (aus Rheydt bei Mönchengladbach) oder Konrad Adenauer (aus Rhöndorf nahe Bonn), die reines Hochdeutsch in einer von ihrem jeweiligen lokalen Dialekt eingefärbten Intonation sprachen. Adenauers Sprechweise bekam – etwas irreführend für Nicht-Rheinländer – die Bezeichnung „Familienkölsch“. Bekannte aktive Politiker mit rheinischer Aussprache sind heute etwa Ulla Schmidt (aus Aachen), Jürgen Rüttgers (aus Pulheim bei Köln), Karl Lauterbach (aus Düren), Wolfgang Bosbach (aus Bergisch Gladbach), Martin Schulz (aus Würselen) und Armin Laschet (aus Aachen).
 für einen Regiolekt. Als sozusagen „uneigentlich rheinische“ Sprache muss der sogenannte Rheinische Regiolekt gelten, der als einzige rheinische Sprache ein reiner Dialekt des Standarddeutschen ist. Weil er örtlich und regional sehr viele Unterschiede und Uneinheitlichkeiten aufweist, starken, oft schnellen Wandlungen unterliegt und so schwer abzugrenzen ist, wird bzw. wurde er oft „nur“ als Umgangssprache abgetan und eher geringschätzig behandelt.
 als Oberbegriff für die Lokalsprachen der folgenden Gruppen, von Süden nach Norden geordnet:
 die Moselfränkische Gruppe (von der Mosel bis etwa Siegen)
 die Ripuarische Gruppe (ab etwa Siegen weiträumig um Köln, einschließlich Aachen und Umland)
 die Limburgische (Südniederfränkisch, Südrheinmaasländisch) – zum Niederländischen gehörend (halbmondförmig von nördlich Aachens bei Heinsberg über Krefeld und den nördlichen Kreis Neuss und Remscheid bis nahe Wuppertal)
 die Kleverländische, zum Niederländischen gehörende Gruppe, sie wird auch als Teil der Rheinmaasländischen Gruppe eingeordnet (um Kleve und Venlo bis Wesel und Duisburg, Mülheim an der Ruhr, Teile von Oberhausen, Essen-Werden, Langenberg (Rheinland), Wuppertal bis Wenden)

Der Rheinische Fächer ist die Sammlung der Isoglossen, die die Sprachgrenzen zwischen den Rheinischen Sprachformen untereinander und zu den umgebenden Sprachräumen beschreibt. Seine nördlichste, die Einheitsplurallinie, gilt nach Norden und Osten als die Grenze zu den Westfälischen Mundarten während die Uerdinger Linie als wahrscheinlichste Grenze zwischen den Mitteldeutschen Sprachen und dem Niederfränkischen Sprachgebiet quer durch den rheinischen Sprachraum verläuft.

Gängige Bezeichnungen

Kultur und Mentalität 
 Rheinländer
 Rheinische Brauhauskultur
 Rheinische Demokratie
 Rheinischer Humor
 Rheinische Fastnacht
 Rheinische Form der Demokratie
 Rheinische Frohnatur
 Rheinischer Frohsinn
 Rheinische Gemütlichkeit
 Rheinisches Grundgesetz
 Rheinischer Kapitalismus
 Rheinischer Karneval
 Rheinischer Mummenschanz
 Rheinische Lösung
 Rheinischer Klüngel

Politik 
 Rheinische Mission
 Rheinischer Kapitalismus
 Rheinische Republik
 Rheinischer Separatismus

Kulinarisches 
 Rheinische Brauhauskultur
 Rheinische Gastronomie
 Rheinische Küche
 Rheinische Krapfen
 Rheinische Muscheln
 Rheinischer Sauerbraten

Sonstiges 
 Rheinischer Apfel
 Rheinische Dokumenta
 Rheinischer Esel
 Rheinisches Format
 Rheinische Schärfung
 Rheinischer Verband
 Rheinischer Verein
 Rheinisches Warmblut

Namen 
Zahlreiche Namen wurden aus unterschiedlichsten Gründen unter Verwendung des Begriffs rheinisch gebildet. Viele weitere verwenden Wortkombinationen, wie Mittelrheinisch, Rheinisch-bergisch, Rheinisch-westfälisch oder Niederrheinisch; diese sind hier weitgehend nicht aufgeführt.

Historische

Politik 
 Rheinische Allianz
 Rheinischer Bund
 Rheinischer Münzverein
 Rheinisch-Deutscher Nationalkonvent
 Rheinische Republik
 Rheinischer Städtebund

Recht und Rechtsprechung 
 Rheinischer Appellationsgerichtshof
 Rheinischer Revisions- und Kassationshof

Militär 
 Rheinisches Fußartillerie-Regiment Nr. 8

Münzwesen 
 Rheinischer Gulden
 Rheinischer Münzverein

Publikationen 
 Rheinische Zeitung (Köln)
 Rheinische Zeitung für Politik, Handel und Gewerbe

Biologie / Arten- bzw. landwirtschaftliche Sortenbezeichnung 
 Rheinischer Bohnapfel
 Rheinisches Warmblut

Geographie / Geologie 
 Rheinisches Braunkohlerevier
 Rheinisches Schiefergebirge
 Rheinische Streichrichtung

Sprachwissenschaft 
 Rheinische Dokumenta
 Rheinischer Fächer
 Rheinischer Regiolekt
 Mittelrheinischer Sprachatlas
 Rheinischer Sprachatlas
 Rheinische Verlaufsform
 Mittelrheinisches Wörterbuch
 Rheinisches Wörterbuch

Hochschulen 
 Rheinische Fachhochschule Köln
 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
 Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTH)

Schulen 
 Rheinische Akademie e.V. Köln
 Rheinische Musikschule Köln
 Rheinisch-Westfälisches Berufskolleg für Hörgeschädigte

Museen 
 Rheinisches Industriemuseum
 Rheinisches Industriemuseum Oberhausen
 Rheinisches Landesmuseum Bonn
 Rheinisches Landesmuseum Trier
 Rheinisches Museum für Philologie, Geschichte und griechische Philosophie
 Rheinisches Schützenmuseum Neuss
 Rheinisches Fastnachtsmuseum Koblenz
 Rheinisches Feuerwehrmuseum
 Rheinisches Freilichtmuseum

Bibliotheken 
 Rheinische Landesbibliothek Koblenz

Andere Kommunale Einrichtungen 
 Rheinisches Amt für Bodendenkmalpflege
 Rheinische Kliniken Bedburg-Hau
 Rheinische Kliniken Düren
 Amt für Rheinische Landeskunde

Zeitungen, Zeitschriften und sonstige Periodika 
 Rheinischer Merkur
 Rheinische Post
 Rheinische Zeitung
 Rheinische Zeitung (Köln)
 Rheinische Zeitung für Politik, Handel und Gewerbe

 Rheinisches Jahrbuch für Volkskunde

Vereine, ideelle Gesellschaften 
 Rheinischer Ring
 Rheinischer Schützenbund
 Rheinische Missionsgesellschaft
 Rheinischer Spiel-Verband
 Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz

Preisverleihungen 
 Rheinischer Literaturpreis
 Rheinischer Literaturpreis Siegburg

Firmen, Wirtschaftsverbände 
 Rheinische AG für Braunkohlebergbau und Brikettfabrikation
 Rheinische Bahngesellschaft AG
 Rheinische Bank
 Rheinische Creditbank
 Rheinische Eisenbahngesellschaft
 Rheinische Hypothekenbank
 Rheinische Kunststoffwerke
 Rheinischer Sparkassen- und Giroverband
 Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerke
 rhenag Rheinische Energie AG